

Cinema e televisão 
Rosalinda - quarta telenovela de Thalía da Trílogia de las Marías
Rosalinda (telenovela filipina)

Astronomia 
Rosalinda (satélite) - satélite natural de Urano

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
Desambiguações de astronomia